Нездице () — село и муниципалитет в районе Пльзень-юг, Пльзеньский край, Чехия.

Нездице находится примерно в 25 км к югу от г. Пльзень и в 101 км к юго-западу от столицы страны Праги.

Кадастровая площадь — 6,37 км². Высота — 360—430 м.

Население 
Население составляет 212 человек (по состоянию на 2021 г.)

История 
Как свидетельствуют многочисленные археологические находки, этот район был заселен ещё в эпоху средней бронзы. Согласно легенде, само село было основано неким Нездой в X веке, по имени его основателя первоначальное поселение и получило своё название. Первое письменное упоминание о селе датируется 1243 годом.

Достопримечательности 
 Церковь св. Прокопия XIV века, перестроенная и расширенная в середине XVIII века.
 Часовня церкви св. Прокопия
 Курган Великого леса, место археологических раскопок
 Руины крепости

Известные уроженцы 
 Петршик, Карел (1885—1957) – чехословацкий военный деятель, бригадный генерал.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Нездице

Населённые пункты Пльзеньского края